Batalla de Talavera (857) durant la Revolta de Toledo contra Muhàmmad I
 Batalla de Talavera (949) entre Abd-ar-Rahman III i Ramir II de Lleó, amb victòria lleonesa
 Batalla de Talavera (1809) durant la guerra del Francès
 Batalla de Talavera de la Reina del 1936 durant la guerra Civil Espanyola